Ганцева — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Ганцева, Лидия Ивановна (1938—2000) — доярка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Ганцева, Халида Ханафиевна (род. 1948) — доктор медицинских наук, профессор.